Fazeel ist der Nachname von:
 Adam Fazeel (* 1990), maledivischer Fußballschiedsrichter
 Ibrahim Fazeel, maledivischer Fußballspieler